Distribució geogràfica 
 Informàtica: Distribució de programari, conjunt format pel nucli del sistema operatiu o kernel
 Matemàtiques i estadística: 
 Distribució de probabilitat, distribució generada per un model probabilístic per a predir la probabilitat d'un determinat succés o valor d'una variable 
 Distribució normal o distribució gaussiana, família de distribucions de probabilitat contínues
 Distribució d'Erlang
 Distribució exponencial 
 Distribució de Poisson
 Distribució khi quadrat, distribució de probabilitat contínua
 Distribució gamma, família de distribucions contínues amb dos paràmetres 
 Distribució de Weibull, distribució de probabilitat contínua 
 Distribució de Cauchy, distribució definida per una funció de densitat de probabilitat
 Distribució t de Student, distribució de probabilitat estima la mitjana d'una població normalment distribuïda quan la mida de la mostra és petita 
 Distribució de Dirac, funció δ(x) que té un valor infinit per a x = 0 i un valor zero a qualsevol altra x
 Distribució de Maxwell-Boltzmann, distribució estadística usada en la física de partícules
 Economia:
 Canal de distribució, circuit a través del que els productors posen a la disposició dels consumidors els béns produïts
 Centre de distribució, infraestructura logística en què s'emmagatzemen productes i s'embarquen ordres d'eixida per a la seua comercialització
 Mecànica:
 Distribució Stephenson, mecanisme de distribució àmpliament utilitzat en diferents tipus de màquines de vapor
 Distribució (mecànica), mecanisme que controla l'operació de les vàlvules, assegurant la correcta successió d'etapes d'un motor